8 Brygada Strzelców (APW)
 8 Brygada Strzelców  (URL)